Michael Russo Milbury (né le  à Brighton, aux États-Unis) est un joueur professionnel et entraîneur américain de hockey sur glace ; il évoluait au poste de défenseur.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|  1970-1972||  Rebels de Walpole||  High-MA|| || || || || || || || || || 
|-
|  1972-1973|| Raiders de Colgate|| ECAC|| 27|| 4|| 25|| 29|| 81|| || || || || 
|-
| 1973-1974||  Raiders de Colgate|| ECAC|| 23|| 2|| 19|| 21|| 68|| || || || || 
|-
| 1973-1974||  Braves de Boston||  LAH|| 5|| 0|| 0|| 0|| 7|| || || || || 
|-
| 1974-1975|| Americans de Rochester|| LAH|| 71|| 2|| 15|| 17|| 246|| 8|| 0|| 3|| 3|| 24
|-
| 1975-1976|| Bruins de Boston||  LNH|| 3|| 0|| 0|| 0|| 9|| 11|| 0|| 0|| 0|| 29
|-
| 1975-1976||  Americans de Rochester||  LAH|| 73|| 3|| 15|| 18|| 199|| 3|| 0|| 1|| 1|| 13
|-
| 1976-1977||  Bruins de Boston||  LNH|| 77|| 6|| 18|| 24|| 166|| 13|| 2|| 2|| 4|| 47
|-
|  1976-1977 || États-Unis || Coupe Canada || 5 || 1 || 3 || 4 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 1977-1978||  Bruins de Boston||  LNH|| 80|| 8|| 30|| 38|| 151|| 15|| 1|| 8|| 9|| 27
|-
|  1978-1979|| Bruins de Boston||  LNH|| 74|| 1|| 34|| 35|| 149|| 11|| 1|| 7|| 8|| 7
|-
|  1979-1980||  Bruins de Boston||  LNH|| 72|| 10|| 13|| 23|| 59|| 10|| 0|| 2|| 2|| 50
|-
|  1980-1981||  Bruins de Boston||  LNH|| 77|| 0|| 18|| 18|| 222|| 2|| 0|| 1|| 1|| 10
|-
| 1981-1982||  Bruins de Boston||  LNH|| 51|| 2|| 10|| 12|| 71|| 11|| 0|| 4|| 4|| 6
|-
| 1982-1983|| Bruins de Boston|| LNH|| 78|| 9|| 15|| 24|| 216|| || || || || 
|-
| 1983-1984|| Bruins de Boston|| LNH|| 74|| 2|| 17|| 19|| 159|| 3|| 0|| 0|| 0|| 12
|-
| 1984-1985|| Bruins de Boston||  LNH|| 78|| 3|| 13|| 16|| 152|| 5|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
| 1985-1986|| Bruins de Boston|| LNH|| 22|| 2|| 5|| 7|| 102|| 1|| 0|| 0|| 0|| 17
|-
| 1986-1987||  Bruins de Boston|| LNH|| 68|| 6|| 16|| 22|| 96|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4

| 754|| 49|| 189|| 238|| || 86|| 4|| 24|| 28|| 219

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en janvier 1952
Naissance à Boston
Joueur international américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Raiders de Colgate
Joueur des Braves de Boston
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Bruins de Boston
Entraîneur des Bruins de Boston
Entraîneur des Islanders de New York
Défenseur de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey américain
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Gagnant du trophée Louis-A.-R.-Pieri